Гран-прі Монако 1981 року — п'ятий етап чемпіонату світу 1981 року з автоперегонів у класі Формула-1. Відбувся 31 травня на міській трасі Монте-Карло і завершився п'ятою перемогою Жиля Вільньова.

Перегони

Кола лідирування 
1—53 — Нельсон Піке
54—72 — Алан Джонс
73—76 — Жиль Вільньов

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
Гран-прі Монако 1981 на офіційному сайті Формули-1 
Гран-прі Монако 1981 

            
Гран-прі Монако
Спортивні події 1981
Травень 1981